Појам Њутон може да се односи на:
Њутон (Алабама), град у САД у држави Алабама
Њутон (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Њутон (Масачусетс), град у САД у држави Масачусетс
Њутон (Њу Џерзи), град у САД у држави Масачусетс
Њутон (Тексас), град у САД у држави Тексас
Њутон (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
Њутон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
Њутон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
Њутон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Њутон (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
Њутон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина